Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Borki – przysiółek wsi Linów-Kolonia w woj. świętokrzyskim w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost
 Kolonia Borki – kolonia wsi Borki w woj. lubelskim w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Kolonia Borki – kolonia wsi Borki w woj. lubelskim w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Kolonia Borki – część wsi Borki w woj. wielkopolskim w pow. złotowskim, w gminie Okonek